Eutheria of Placentalia, een infraklasse van de klasse der zoogdieren
Eutheria (geslacht) een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae)